Колот из Лампсака (; около 320 до н. э. — после 268 до н. э.) — древнегреческий философ, один из наиболее известных учеников Эпикура.

Написал сочинение, которое содержало рассуждения «О том, что невозможно жить, если следовать учению других философов» (), которое посвятил Птоломею IV. В опровержение его доводов Плутарх написал два сочинения: «Против Колота» и «О том, что, следуя Эпикуру, невозможно жить счастливо». Согласно Плутарху, Колот был умным, но тщеславным, строго следующим догматам, фанатичным философом. Он сильно критиковал Сократа и других великих философов. Он был любимым учеником Эпикура после смерти Метродора. Плутарх пишет, что, услышав рассуждения Эпикура о природе вещей, Колот пал на колени перед ним и умолял дать наставления. Он утверждал, что философы не должны использовать вымыслы в своих учениях, чему возражал Цицерон.

Несколько фрагментов произведений Колота были найдены на Вилле Папирусов возле Геркуланума. А именно: Против платоновского диалога Лисий и Против платоновского диалога Эвтидем. Колот был также учителем Менедема-киника (Диоген Лаэртский. VI, 102).

Примечания

Литература 
 Античная философия: Энциклопедический словарь. — , 2008. — С. 148—150. 
 
 Шахнович М. Колот и его полемика против академиков // Платоновский сборник. Т. II. — —: РГГУ — РХГА, — С. 313—319. — ISBN 978-5-88812-603-5
 Маркс К. Эпикурейская философия. Тетрадь третья. Плутарх «О том, что, следуя Эпикуру, невозможно жить счастливо». Тетрадь четвёртая. Плутарх «Колот» // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. — Т. 40. — , 1975. — С. 61—87.
 De Lacy Ph. H. Colotes first Criticism of Democritus, — Isonomia, 1964. — P. 67—77.

Родившиеся в IV веке до н. э.
Эллинистические философы
Эпикурейцы
Философы III века до н. э.